A 2014-es WTCC szlovák nagydíj volt a 2014-es túraautó-világbajnokság negyedik fordulója. 2014. május 11-én rendezték meg az Automotodróm Slovakia Ring-en, Diósförgepatonyban.

Időmérő

Első futam

Második futam 
Az első verseny megszakítása után az eső intenzitása nem hagyott alább, ezért a második futamot törölni kellett.

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos nevezési lista
 Hivatalos eredmények
 Képriport a versenyről 

Autóversenyzés Szlovákiában
Szlovákia